Le nom de Chenot est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Bernard Chenot (1909-1995), un haut fonctionnaire et un homme politique français ;
 Jean-Loup Chenot, chercheur français en mécanique des milieux continus ;
 Adrien Chenot (1803-1855),  métallurgiste et chimiste français

Chenot est aussi une version francisée de Chendamangalam.

Homonymie de patronyme